Kongokriget kan syfta på:
 Kongokrisen – en period av maktkamp och svåra oroligheter i Kongo 1960–1965
 Första Kongokriget – ett krig i Afrika 1996-97
 Andra Kongokriget – ett krig till större delen i Kongo-Kinshasa åren 1998-2003